Aloysio Figueiredo é um maestro, compositor, instrumentista de música popular brasileira.

Discografia 
Na cadência do samba
Nossas músicas, nossas letras
Aloysio toca para você
Balada do amor sublime
O melhor para dançar
Na ciranda do samba

Naturais de Cajuru
Compositores do estado de São Paulo